Essingen – comune del circondario Ostalbkreis (Baden-Württemberg)
 Essingen – comune del circondario rurale della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)
 Hohenfels-Essingen – comune del circondario rurale del Vulkaneifel (Renania-Palatinato)